Dimitrovgrad è il nome di tre diverse città in Europa:

Dimitrovgrad – Bulgaria
Dimitrovgrad – Russia
Dimitrovgrad – Serbia
Tutte e tre le città presero il nome da Georgi Dimitrov.

Pagine correlate 

Grad